Это список менеджеров профессиональной бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс», расположенной в Квинсе (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США), и выступающей в Восточном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола. В бейсболе менеджером называют главного тренера клуба в чьи обязанности входит разработка стратегии команды, а также он является лидером в клубе как на поле, так и вне его. За 52-летнюю историю клуба эту должность занимало 21 человек. Среди них только Джо Торри был играющим менеджером (Йоги Берра отыграл четыре игры за команду в 1965 году будучи также тренером команды).

Самым неудачным сезоном для «Метс» в МЛБ стал дебютный сезон, когда команда в 160 играх проиграла 120 раз. Этот сезон стал первым из семи подряд регулярных чемпионатов, когда клуб одерживал менее 50 % побед. В это время, с 1962 по 1968 год, в команде работало четыре менеджера. Пять менеджеров выводили «Метс» в игры плей-офф: Дэви Джонсон и Бобби Валентайн по два раза; Джил Ходжес, Йоги Берра и Уилли Рендольф по одному. Под руководством Джонсона и Ходжеса команда выиграла две Мировые серии: в 1969 году под руководством Ходжеса обыграла «Балтимор Ориолс» и в 1986 году под руководством Джонсона обыграла «Бостон Ред Сокс». Дольше всех занимал пост менеджера «Метс» Джонсон. Он семь сезонов руководил командой и провёл в общей сложности 1012 игр.

Джонсон также одержал больше всех побед в истории клуба (595), а также имеет самый большой процент выигранных матчей — 58,8 %. Худший же процент выигранных матчей принадлежит первому менеджеру Кейси Стенгелу, под руководством которого команда одерживала победы лишь в 30,2 % матчей.

Менеджеры 

Статистика представлена на конец сезона 2018 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Нью-Йорк Метс
Нью-Йорк Метс